A Függetlenek Hídja (horvátul Most nezavisnih lista, röviden gyakran csak Most) egy 2012-ben alapított politikai párt Horvátországban, melynek fő alapítója és elnöke Božo Petrov. A párt már első nekifutásra a harmadik helyen végzett a Horvát Demokratikus Közösség és a Szociáldemokrata Párt mögött, a 151 fős Száborban pedig 19 mandátumot szerzett. 

A 2016-os parlamenti választáson a párt visszaesett, de így is harmadik lett. 2017 májusáig a párt kormánypárt volt, majd ellenzékbe vonult. 2019-ben a párt elindult az európai parlamenti választásokon, de csak 4,7 százalékot ért el, és így nem szerzett mandátumot a Strasbourgi európai parlamentben.

Választási eredmények

Kapcsolódó szócikkek 

 Horvát Demokratikus Közösség
 Horvát Szociáldemokrata Párt

Horvátországi pártok
Euroszkeptikus pártok